Menino
 Piá (futebolista)
 Piá (voleibolista)

Desambiguação